Vellosillo puede referirse a dos localidades españolas:

 Vellosillo (Segovia), localidad de la provincia de Segovia; o
 Vellosillo (Soria), despoblado de la provincia de Soria.